Karl Radinger ist der Name folgender Personen:

* Karl Radinger von Radinghofen (1869–1921), österreichischer Philologe
 Karl Radinger (Maler) (1912–1966), deutscher Maler